A cobra-lisa (Liophis miliaris) é uma serpente semi-aquática da família dos colubrídeos, encontrada na América do Sul, principalmente no cerrado e na mata atlântica. Possui corpo verde lustroso, escamas orladas de preto e partes inferiores amarelas. Essa espécie se alimenta especialmente de anfíbios. Também é conhecida pelos nomes de cobra-d'água, jararaca-do-tabuleiro e trairaboia.

Referências 

Colubridae
Répteis do Brasil
Fauna do Ceará
Répteis descritos em 1758